Züri brännt steht für:
 Züri brännt (Dokumentarfilm), Dokumentarfilme aus dem Jahr 1981 über die Jugendunruhen in der Schweiz
 Tatort: Züri brännt, Tatort-Folge vor dem Hintergrund dieser Unruhen
 Züri brännt, Song einer Schweizer Punkband, siehe TNT (Band)